Zsigmond Ferenc főherceg (1630–1665) osztrák főherceg, tiroli herceg
Zsigmond Ferenc (1883–1949) irodalomtörténész, az MTA tagja
Zsigmond Ferenc (1918–2008) emlékíró